Bampton (Cumbria), een plaats in het Engelse graafschap Cumbria
 Bampton (Devon), een plaats in het Engelse graafschap Devon
 Bampton (Oxfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire